Por Amor és una telenovela brasilera produïda per TV Globo i emesa originalment del 13 d'octubre de 1997 al 22 de maig de 1998 en 191 capítols. Es tractava de la 55a "telenovela a les vuit" que emet l'emissora, en substitució d'A Indomada i en substitució de Torre de Babel.

Escrita por Manoel Carlos, com colaboração de Maria Carolina, Vinícius Vianna e Letícia Dornelles, foi dirigida por Roberto Naar, Alexandre Avancini, Ary Coslov e Edson Spinello. A direção geral foi de Roberto Naar e Ricardo Waddington, com direção de núcleo de Paulo Ubiratan, que faleceu durante a novela.

Contou com as participações de Regina Duarte, Antonio Fagundes, Gabriela Duarte, Fábio Assunção, Susana Vieira, Vivianne Pasmanter, Carolina Ferraz e Eduardo Moscovis.

Telenovel·les de Rede Globo